Herzenssache steht für:

 Herzenssache (Verein), Kinderhilfsaktion von SWR und SR
 Herzenssache (Album), ein Album des Schlagersängers Ramon Roselly